Mi Buenos Aires querido puede referirse a:

 Mi Buenos Aires querido, un tango de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.
 Mi Buenos Aires querido, una película de Argentina dirigida en 1936 por Julio Irigoyen.
 Mi Buenos Aires querido, una película de Argentina dirigida en 1961 por Francisco Mugica.